King’s Theatre steht für:
 King’s Theatre (Edinburgh)
 King’s Theatre (Glasgow)
 King’s Theatre (London)